Волчо́к может означать:

 Волчок — уменьшительно-ласкательная форма (диминутив) от волк (Canis lupus).
 Волчок — юла, детская игрушка, которая вращается и не падает.
 Волчок — малая выпь (Ixobrychus minutus), а также другие птицы рода Малые выпи или Волчки (Ixobrychus).
 «Волчок» — российский художественный фильм Василия Сигарева (2009).
 Волчок — элемент фигурного катания.
 Волчок — суперзлодей Вселенной DC, враг супергероя Флэша.
 «Волчок» — советский мультфильм (1985).
 Волчок — промышленная мясорубка.
 Волчок — длинный побег на изгибе, изломе ствола, ветви (сад.).

Персоналии 
 Волчок, Игорь Семёнович (1931—2016) — советский и российский футбольный тренер.
 Волчок, Людмила Анатольевна (род. 1981) — белорусская спортсменка, чемпионка паралимпийских игр.
 Волчок, Юрий Павлович (Волчек, 1943—2020) — искусствовед, старший научный сотрудник, профессор.

Населённые пункты 
 Волчок — село в Бершадском районе Винницкой области Украины.
 Волчок — село в Немировском районе (Волчокский сельский совет) Винницкой области Украины.
 Волчок — село в Немировском районе (Зарудинецкий сельский совет) Винницкой области Украины.
 Волчок — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.

Водоёмы 
 Волчок — река в Немировском районе Винницкой области Украины.
 Волчок — река в Хмельницкой области Украины.
 Волчок — озеро в Уфе.

См. также 
 Волчки
 Волчек
 Волчков

Примечания